Joan II Malatesta (Joan I Malatesta de Sogliano) fou fill de Rambert Malatesta. Va succeir al seu pare el 1248 com a senyor de Pennabilli, Verrucchio, Roncofreddo, Scorticata, Poggio dei Berni, Ciola dei Malatesti, Montegelli, Rontagnano, Savignano di Rigo, Pietra dell'Uso, Montebello, Montepetra i Strigara. El 1255 va ser nomenat comte sobirà de Sogliano per matrimoni amb l'hereva, de la familia dels Montefeltro. El 1276 fou podestà de Forli. A finals de segle va vendre Strigara. Va morir no més tard del 20 de setembre de 1299, i fou l'ancestre de la línia dels Malatesta de Sogliano deixant tres fills: Rambert I Malatesta de Sogliano, Guglielmo I Malatesta de Sogliano, i Malatesta I Malatestino de Sogliano, que foren comtes conjunts de Sogliano.

Referències 

Comtes de Sogliano
Senyors de Rímini